Crozet puede referirse a: 

 Crozet, comuna de Ain (Francia).
 Islas Crozet, archipiélago francés en el sur del océano Índico.
 Les crozets es también el nombre de un plato típico saboyardo.